WAIS (Wide Area Information Servers) — сетевая информационная поисковая система. WAIS использует протокол TCP/IP для взаимодействия клиентской прикладной программы с информационным сервером. Клиентская часть имеет возможность получать тексты или мультимедийные документы, хранящиеся на сервере. Она запрашивает документы, используя ключевые слова. Сервер производит поиск по полному текстовому индексу документов и возвращает список документов, содержащих ключевые слова. После этого клиент может запросить у сервера копии любых найденных документов.

Хотя название «Wide Area» подразумевает использование больших сетей, таких как
Интернет, WAIS может работать между
клиентом и сервером на одной машине или в локальной сети.

WAIS использует протокол запросов Z39.50 для взаимодействия клиента и сервера.
Большое количество серверов работает постоянно (более 470 баз данных). Их
содержимое охватывает диапазон от рецептов и фильмов до библиографий,
технических документов и архивов телеконференций.

В настоящее время не используется (устарела).

Ссылки 

Дополнительная информация о WAIS 

TCP/IP
Поисковые системы
Интернет-протоколы